Río Córcoles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Córcoles (vattendrag i Spanien, Provincia de Cuenca), Kastilien-La Mancha, 
 Río Córcoles (vattendrag i Spanien, Provincia de Ciudad Real), Kastilien-La Mancha, 

Robotskapade Spanienförgreningar